Сегодня ():

 Сегодня — російськомовна газета в Російській імперії. Видавалась з серпня 1906 року по грудень 1907 року.
 Сегодня — російськомовна газета в Латвії. Видавалась у 1919—1940 роках.
 Сегодня — російськомовна газета в Російській Федерації. Видавалась у 1993—2001 роках.
 Сегодня — російськомовна газета в Україні. Видається з 1997 року.

Див. також 

 Сьогодні